J
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák